Meyer & Meyer bezeichnet:
 Meyer & Meyer, ein deutsches Speditions- und Logistikunternehmen
 Meyer & Meyer (Verlag), einen deutschen Sachbuchverlag